Odoardo Farnese (1573-1626), kardinaal Farnese
Odoardo Farnese (1612-1646), ook Odoardo I, hertog van Parma en Piacenza 1622-1646
Odoardo Farnese (1666-1693), ook Odoardo II, erfhertog van Parma en Piacenza